Rohozec est un toponyme qui peut désigner :

Rohozec, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Rohozec, une commune du district de Kutná Hora, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie